Patricio González puede referirse a las siguientes personas:

 Patricio Alberto González García (n.1987), futbolista chileno.
 Patricio González Morales, músico de la banda Congreso.
 Patricio Hernán González (n.1979), futbolista argentino.
 Patricio Iván González Kuhlmann (n.1969), director chileno de telenovelas.